Даб ( от double — дубликат):
 Даб — музыкальный жанр, возникший в начале 1970-x годов на Ямайке как ответвление регги.
 Даб — сокращение от дабплейт, одноразовая (пробная) ацетатная пластинка.
 Даб — жаргонное название дубляжа.
 Даб — 3,3'-диаминобензидин, краситель, применяемый в иммуногистохимических исследованиях.
 Даб — Датский автомобильный завод.

См. также 
 Дабб